Matraz puede referirse a:

Química 
 Matraz de laboratorio o químico, recipiente de vidrio generalmente con base circular o algo esférica y un cuello estrecho, que se usa en laboratorios para medir líquidos o mezclar soluciones químicas. Existen diversos tipos:
 Matraz aforado;
 Matraz de Erlenmeyer;  
 Matraz florentino, matraz de destilación o balón de destilación;
 Matraz de lavado o piseta;
 Matraz Schlenk o tubo Schlenk.

Música 
 Matraz (banda) Banda chilena que toca música del género rock progresivo.